Algol steht für:

 Algol (Stern), zweithellster Stern im Sternbild Perseus
 Algol (Film), deutscher Spielfilm (1920)
 Algol (italienische Band), italienische Melodic-Death-Metal-Band
 Algol (norwegische Band), norwegische Black- und Death-Metal-Band
 Algol (Raketentriebwerk), erste Stufe der Scout-Rakete
 Algol-Klasse, Frachtschiffklasse des Military Sealift Command

ALGOL steht für:
 ALGOL (Algorithmic Language), Familie von Programmiersprachen